El cantón de Tierras de Luys y Laderas de Vic-Bilh (), es una división administrativa francesa del departamento de los Pirineos Atlánticos creado por Decreto nº 2014-148, artículo 26º, del 25 de febrero de 2014 y que entró en vigor el 22 de marzo de 2015, con las primeras elecciones departamentales posteriores a la publicación de dicho decreto.

Historia 
Con la aplicación de dicho Decreto, los cantones de Pirineos Atlánticos pasaron de 52 a 27.

El cantón está formado por treinta de las treinta y una de las comunas del antiguo cantón de Lembeye, las diecinueve comunas del cantón de Garlin, las diecinueve comunas del cantón de Thèze, dos de las diecinueve comunas del cantón de Morlaàs y dos de las catorce comunas del cantón de Lescar.

La capital (Bureau centralisateur) está en Serres-Castet.

Composición 
El cantón de Tierras de Luys y Laderas de Vic-Bilh comprende las setenta y dos comunas siguientes:

En 2012, la población total del nuevo cantón era de 25256 habitantes.

Referencias 

Tierras de Luys y Colinas de Vic-Bilh